Голубовская — женская форма фамилии .
 Голубовская, Валентина Степановна (1939—2018) — советский и украинский искусствовед, краевед.
 Голубовская, Елена Карловна (род. 1929) — советский российский арабист, специалист по истории Йемена.
 Голубовская, Надежда Иосифовна (1891—1975) — российская пианистка, клавесинистка и музыкальный педагог. Заслуженная артистка РСФСР (1937).
 Голубовская, Ольга Фёдоровна (более известна как Елена Феррари; 1889 или 1899—1938) — русская и итальянская поэтесса начала 1920-х годов, кадровая сотрудница Разведупра РККА, капитан.
 См. также 
 Голубевская — бывшая станица, ныне село Коктал в Панфиловском районе Алматинской области Казахстана.
 Голубовская волость